Дави Марчиано (; род. 4 июля 1969, Тулуза) — монакский шахматист, гроссмейстер (1998).

В составе сборной Франции участник 33-й Олимпиады (1998) в Элисте и 12-го командного чемпионата Европы (1999) в Батуми.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Франции
Шахматисты Монако